Lufu kan syfta på:

 Lufu, Kina, ort i Kina
 Lufu (vattendrag i Kongo-Kinshasa)